YNL  steht für:
 Flughafen Points North Landing, Saskatchewan, Kanada (IATA-Code)

ynl steht für:
 Yangulam, eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen

Abkürzung